NFC kan syfta på: 

 NFC – en av två konferenser i den amerikanska fotbollsligan National Football League, se National Football Conference
 NFC – en avdelning som sedan 1 januari 2015 ingår i Polismyndigheten, se Nationellt forensiskt centrum
 NFC – en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor, se Närfältskommunikation